"Cachi" pode ser:
 Cachi (departamento), da província argentina de Salta
 Cachi (Salta), localidade argentina
 San Antonio de Cachi (distrito), no Peru

Desambiguações de topônimos